MFK Tatran Liptovský Mikuláš (celým názvem: Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Liptovský Mikuláš v Žilinském kraji. Založen byl v roce 1934 pod názvem ŠK Okoličné. V roce 1997 proběhla fúze s armádním FK VA Liptovský Mikuláš, po které se mužstvo přejmenovala na TJ Tatran VA Liptovský Mikuláš. Od sezóny 2009/10 působil ve druhé fotbalové lize. V sezóně 2020/21 se umístili na 1. místě v postoupili do nejvyšší slovenské ligy.

Klubové barvy jsou červená a bílá. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Liptovský Mikuláš s kapacitou 4 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1934 – ŠK Okoličné (Športový klub Okoličné)
 1940 – ŠK Tatran Okoličné (Športový klub Tatran Okoličné)
 1948 – ŠK Sokol Tatran Okoličné (Športový klub Sokol Tatran Okoličné)
 1950 – JTO Sokol Tatran Okoličné (Jednotná telovýchovná organizácia Sokol Tatran Okoličné)
 1953 – JTO Sokol Okoličné (Jednotná telovýchovná organizácia Sokol Okoličné)
 1960 – TJ Tatran Okoličné (Telovýchovná jednota Tatran Okoličné)
 1972 – TJ Tatran Liptovský Mikuláš – Okoličné (Telovýchovná jednota Tatran Liptovský Mikuláš – Okoličné)
 1995 – TJ Tatran Liptovský Mikuláš (Telovýchovná jednota Tatran Liptovský Mikuláš)
 1997 – fúze s FK VA Liptovský Mikuláš ⇒ TJ Tatran VA Liptovský Mikuláš (Telovýchovná jednota Tatran Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš)
 2003 – FK Tatran VA Liptovský Mikuláš (Futbalový klub Tatran Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš)
 2004 – FK Tatran NAO Liptovský Mikuláš (Futbalový klub Tatran Národná akadémia obrany Liptovský Mikuláš)
 2008 – FK Tatran AOS Liptovský Mikuláš (Futbalový klub Tatran Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš)
 2010 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1996–1997: 4. liga  – sk. Sever
 1997–2004: 3. liga – sk. Střed
 2007–2008: 3. liga 
 2008–2009: 3. liga – sk. Východ
 2009–2014: 2. liga
 2014–2017: 2. liga – sk. Východ
 2017–: 2. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

  

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1934
Tatran